Сомоса Дебайле () — испанская фамилия. Известные носители:
 Сомоса Дебайле, Анастасио (1925—1980) — сорок четвертый и сорок пятый президент Никарагуа.
 Сомоса Дебайле, Луис (1922—1967) — президент Никарагуа с 29 сентября 1957 по 1 мая 1963.